Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2020 () — 25-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проходивший с 12 по 18 октября в Санкт-Петербурге на хардовых кортах.

В 2020 году впервые в истории России турнир вошёл в категорию ATP 500. Турнир проходил на кортах «Сибур Арены». Из-за пандемии COVID-19 количество зрителей на трибунах было ограничено.

Андрей Рублёв, впервые победивший в Санкт-Петербурге, выиграл свой 4-й турнир ATP в сезоне и 6-й в карьере. Рублёв стал пятым в истории россиянином, выигравшим St. Petersburg Open, ранее это удавалось Евгению Кафельникову (1995), Марату Сафину (2000 и 2001), Михаилу Южному (2004) и Даниилу Медведеву (2019). Борна Чорич второй раз подряд играл в финале St. Petersburg Open, для хорвата это первый финал турнира ATP в сезоне и седьмой в карьере (2 победы — 5 поражений).

Юрген Мельцер второй раз в карьере выиграл St. Petersburg Open в парном разряде. Первый раз это ему удалось в 2005 году. Также Мельцер играл в финалах 2006 и 2007 годов. Эдуар Роже-Васслен впервые выиграл турнир в Санкт-Петербурге. Последний раз французы побеждали здесь в парном разряде в 2004 году, когда титул выиграли Арно Клеман и Микаэль Льодра. Матве Мидделкоп третий раз за четыре года играл в финале парного разряда (победа в 2017 году и поражения в 2018 и 2020 годах). Марсело Демолинер — первый в истории бразилец, игравший в финале парного разряда St. Petersburg Open. В одиночном разряде бразилец Густаво Куэртен побеждал в финале 2003 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

1Рейтинг на 28 сентября 2020 года.

Особая категория игроков

Получившие уайлд-кард 
  Евгений Донской
  Аслан Карацев
  Роман Сафиуллин

Имеющие защищённый рейтинг 
  Маккензи Макдональд

Победители квалификации 
  Нино Сердарушич
  Павел Котов
  Джеффри Джон Вольф
  Илья Ивашко

Лаки-лузеры 
  Эмилио Гомес
  Виктор Троицки

Ход соревнования

Одиночный разряд

Решающая стадия

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Церемония закрытия 
В последний день турнира, 18 октября 2020 года, зрители увидели два коротких концерта: после финала в парном разряде на церемонии награждения победителей выступила Арина Данилова, а после финала в одиночном разряде на «шоу закрытия» — Полина Гагарина.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Россия
Теннис
2020
Октябрь 2020 года